Seddiki ist der Familienname der folgenden Personen:

 Kevin Seddiki (* 1981), französischer Musiker
 Tayeb Seddiki (* 1938), marokkanischer Schriftsteller